Алде́йя (, «село») — португальська власна назва.

Топоніми

Алдейя-Гавіня — парафія.
 Алдейя-Галега-да-Мерсеана — парафія.
 Алдейя-де-Жуанеш — парафія.
 Алдейя-де-Санта-Маргаріда — парафія.
 Алдейя-де-Сан-Франсішку-де-Ассіш — парафія.
 Алдейя-ду-Бішпу (Гуарда) — парафія.
 Алдейя-ду-Бішпу (Пенамакор) — парафія.
 Алдейя-ду-Бішпу (Сабугал) — парафія.
 Алдейя-ду-Соту — парафія.
 Алдейя-душ-Фернандеш — парафія.
 Алдейя-душ-Негруш — парафія.
 Алдейя-Нова-де-Сан-Бенту — парафія.
 Алдейя-Нова-ду-Кабу — парафія.